

Geografia 
Larzac, un comune francese nel dipartimento di Dordogna
Causse du Larzac, montagna del Massiccio Centrale
L'Hospitalet-du-Larzac, un comune francese nel dipartimento di Aveyron

Altro 
Snecma-Turbomeca Larzac, un motore aeronautico turboventola che equipaggia l'addestratore avanzato Dassault-Dornier Alpha Jet.
Escadron de transport d'outre mer 88 Larzac, uno squadrone dell'Armée de l'air.
Camp du Larzac, un campo militaire dell'Armée de terre.
Violette du Larzac, una varietà del fiore Viola.